Wehrheim bezeichnet

 eine Gemeinde in Hessen, siehe Wehrheim
 ein Weingut in der Pfalz, siehe Weingut Dr. Wehrheim

Wehrheim ist der Familienname von

 Jan Wehrheim (* 1967), deutscher Soziologe
 Katrin Wehrheim (* 1974), deutsche Mathematikerin
 Michael Wehrheim (1959–2011), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Tischtennisspieler
 Peter Wehrheim (* 1964), deutscher Agrarwissenschaftler und Referatsleiter „Bioeconomy and Food System“ bei der Europäischen Kommission